My World ("il mio mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica

Album e DVD 
 My World - The Early Songs – album di Ice MC del 1991
 My World – album di Ray Charles del 1993
 My World – DVD di Avril Lavigne del 2003
 My World – album di Ron Artest del 2006
 My World – album di Emilia del 2009
 My World – EP di Justin Bieber del 2009

Singoli 
 My World – singolo dei Bee Gees del 1972
 My World – singolo dei Secret Affair del 1980, dall'album Behind Closed Doors
 My World – singolo degli Another Bad Creation del 1991, dall'album Coolin' at the Playground Ya Know!
 My World – singolo di Paul van Dyk del 1994
 My World (I Want It) – singolo di B.G. del 2004
 My World – singolo di Erick Morillo feat. P. Diddy del 2004
 My World – singolo dei Sick Puppies del 2006
 My World – singolo degli Emigrate del 2007, dall'album Emigrate
 My World – bonus track di Avril Lavigne dell'album Let Go

Tracce 
 My World – traccia dell'album I Don't Want to Grow Up dei Descendents del 1985
 My World – traccia dell'album Use Your Illusion II dei Guns N' Roses del 1992
 My World – traccia dell'album Tripping the Light Fantastic dei Lit del 1997
 My World – traccia dell'album St. Anger dei Metallica del 2003
 My World – traccia dell'album Seventeen Days dei 3 Doors Down del 2005
 My World – traccia dell'album Proof of Youth dei The Go! Team del 2007

Altro 
 My World – libro di Jonny Wilkinson del 2004